Wethersfield ist der Name mehrerer Orte in England und den USA, siehe

 Wethersfield (Essex), England
 Wethersfield (Connecticut), USA
 Wethersfield (New York), USA

Siehe auch:
 Weathersfield